

Anno 
 310 o 310 a.C.

Matematica 
 310 (numero)

Pagine correlate
A310